Dunham Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Dunham Township du comté de McHenry dans l'Illinois.
  du comté de Washington dans l'Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships